Lamongan is een regentschap (kabupaten) in de Indonesische provincie Oost-Java  op Java. Het regentschap telt  1.179.059 inwoners (volkstelling 2010). Hoofdstad is de gelijknamige stad Lamongan.

Het regentschap wordt begrensd door de Javazee in het noorden, het regentschap Gresik in het oosten, de regentschappen Mojokerto en Jombang in het zuiden en de regentschappen Bojonegoro en Tuban in het westen.

Onderdistricten 
Het regentschap bestaat uit zesentwintig onderdistricten (zogenaamde kecamatan). In deze onderdistricten liggen 474 plaatsen die een administratieve eenheid zijn, 12 met een stedelijke karakter (kelurahan's) en 462 met een landelijke karakter (desa's)

Regentschap of stadsgemeente in Oost-Java